8/11 kan syfta på:

 8 november
 11 augusti (amerikanskt datumformat)